Батор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Батор, Йоанна (род. 1968) — польский писатель, публицистка и фельетонистка.
 Батор, Роберт (род. 1963) — шведский шахматист, международный мастер.

Другое 
 Батор — село в Венгрии, в регионе Северная Венгрия, в медье Хевеш, в Эгерском яраше.

См. также 
 Багатур
 Батори (значения)
 Баторы